Maaike Vos (shorttrackster)
 Maaike Vos (zangeres)